Sandri ima više značenja:
 Sandri, Cuneo
 Sandri, Vicenza